Kisho Yano (Hamamatsu, 5 de Abril de 1984) é um futebolista profissional japonês, que atua como atacante.

Carreira

Kashiwa Reysol 
Kisho Yano se profissionalizou no Kashiwa Reysol, em 2003.

Seleção 
Kisho Yano integrou a Seleção Japonesa de Futebol na Copa da Ásia de 2007. E a Copa do Mundo de 2010.

Títulos 
Japão
Copa Kirin: (2) 2008, 2009

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Albirex Niigata
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007